Suite Life: Nie ma to jak statek Tornado (2011) – jeden z głównych odcinków serialu Suite Life: Nie ma to jak statek. Premiera w USA nastąpiła 14 (1 część), 15 (2 część) i 16 stycznia (3 część), a w Polsce zadebiutował 19 (1 i 2 część) i 26 listopada (3 część).

Opis

Część 1 
Bailey chce wrócić do Kettlecornu na 90. urodziny babci. London postanawia polecieć z nią swoim "bluzkowcem" (tak naprawdę London chce porzucić Bailey w Kettlecorn, by mieć znów własny pokój). Po drodze London przez przypadek psuje swój "bluzkowiec" i dziewczyny muszą dalej jechać starym samochodem. Tymczasem mijają 3 miesiące odkąd Zack i Maya są razem. Zack chce zabrać Mayę na kolację, ale nie stać go na to. On i Woody wyzywają brata pana Moseby'ego i jego przyjaciół na mecz koszykówki. Jeśli Zack wygra, to Moseby zapłaci za kolację. Zack i Woody przydzielają do swojej drużyny Cody'ego, który jest rozżalony z powodu utraty Bailey i myśli, że ona na dobre wróciła do Kettlecornu. Bratem Moseby'ego okazuje się być gwiazda NBA, Dwight Howard, a jego przyjaciele to Deron Williams i Kevin Love. Mecz się zaczyna. Drużyna Zacka ostro przegrywa, bo Dwight, Deron i Kevin bardzo dobrze sobie radzą, a Cody nadal jest smutny utratą Bailey. Tymczasem w samochodzie, którym jechały Bailey i London, zabrakło paliwa. Bailey idzie po benzynę, zostawiając London samą w samochodzie, która potem zostaje zaatakowana przez "kukurydzianego goblina", którym okazuje się być Bailey, przebrała się za niego by nastraszyć London za ciągłe obrażanie. Tymczasem na statku, Dwight ma dosyć tego, że Moseby mu rozkazuje, więc ustalił z przyjaciółmi, by Zack, Cody i Woody wygrali mecz. Moseby daje Zackowi kupon na kolację, ale okazuje się, że kupon jutro straci ważność, a Maya wróci za tydzień. Wobec tego chłopak zabiera Woody'ego na kolację. Dwight doradza Cody'emu, by zadzwonił do Bailey i powiedział jej, że chce być znów jej chłopakiem. Tymczasem London i Bailey widzą coś, co uważają za "kukurydzianego goblina" i wpadają w panikę. W tej samej chwili Cody dzwoni do Bailey i słyszy przeraźliwe krzyki jej i London...

Część 2 
Cody przybywa do Kettlecornu, by znaleźć Bailey. Poznaje jej rodziców, jednak Clyde nie lubi Cody'ego za to, że ten złamał serce jego córki. Cody dowiaduje się, że Bailey i London jeszcze nie dotarły do Kettlecornu. Tymczasem dziewczyny widzą, że "kukurydziany goblin", który je napadł, był strachem na wróble. Idą do Kettlecornu piechotą i w końcu tam docierają. Cody próbuje powiedzieć Bailey, że znowu chce być z nią, ale zjawia się jej były chłopak, Moose. Cody jest zazdrosny, że ojciec Bailey uwielbia Moose'a. Gdy chłopak próbuje znów powiedzieć Bailey co do niej czuje, pojawia się tornado i wszyscy ukrywają się w schronie. W schronie Cody i Moose kłócą się o Bailey. Gdy Moose pcha Cody'ego, ten przez przypadek trąca Bailey, a ona uderza głową o ścianę i traci przytomność. Bailey śni o tym, że jest Dorotką z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, i spotyka tym Moose'a jako stracha na wróble, Cody'ego jako żelaznego drwala, Woody'ego jako tchórzliwego lwa, Zacka jako latającą małpę, London jako dobrą wróżkę-wiedźmę i Moseby'ego jako Manczkina. We śnie Cody i Moose znów się kłócą o Bailey. Cody radzi Bailey, żeby posłuchała serca. Gdy dziewczyna się budzi, mówi Moose'owi, że on jest świetnym chłopakiem, ale jej serce należy do Cody'ego. Cody i Bailey wyznają sobie, że nigdy nie przestali się kochać. Gdy tornado ustaje, wszyscy wychodzą ze schronu. Niestety, tornado zniszczyło farmę rodziny Pickettów, która musi dużo zapłacić, żeby odbudować dom. Bailey mówi Cody'emu, że muszą znowu się rozstać, bo ona nie chce zostawiać rodziny w kłopotach. Nagle wszyscy widzą, że nie ma London. Okazuje się, że nie była z nimi w schronie. Tymczasem Zack i Woody "przemycają" w tajemnicy przed Mosebym jednego z pasażerów, którego Moseby nie chciał przyjąć na statek. Zack ukrywa go w swoim pokoju...

Część 3 
Podczas oglądania telewizji Zack i Woody widzą reportaż o tornadzie, które zniszczyło całe Kettlecorn. Razem z Mosebym próbują dostać się do Kansas. Postanawiają zabrać się razem z militarnym wojskiem, które zmierza w tamtym kierunku. Tymczasem Cody i Bailey znajdują London w oponie, którą uważała za schron. Zaczyna się odbudowa farmy. Ojciec Bailey obwinia Cody'ego o to co się stało. Cody nie chce się rozstać z Bailey i dzwoni do pana Tiptona, by pomógł odbudować farmę. Niestety, pan Tipton kupuje farmę i chce na jej miejscu zbudować fabrykę plastikowych toreb. Wyrzuca więc Pickettów z ich domu. Zack, Wody i Moseby docierają do Kettlecorn i dowiadują się o tym co się dzieje. Wszyscy próbują powstrzymać Tiptona, wmawiając mu, że jego maszyny budowlane naruszyły glebę przez co na zewnątrz wydostała się groźna bakteria nikka trikka lokkoka, w co Tipton uwierzył, jednak Zack i Woody wszystko zepsuli. Sytuację ratuje London, która szantażuje ojca wszystkimi jego przekrętami. Pan Tipton postanawia zostawić farmę Pickettów w spokoju. Niestety, Bailey nie może wrócić na statek z powodu remontu farmy. Wszystko kończy się dobrze - ojciec Bailey akceptuje Cody'ego, a babcia Bailey daje jej swoje oszczędności, które trzymała w puszce, więc dziewczyna może wrócić na statek. Cody i Bailey się całują i znów zostają parą. Babcia Bailey daje Zackowi, myląc go z Codym, naszyjnik jako prezent dla Mai.

Bohaterowie

Główni 
 Zack Martin (Dylan Sprouse)
 Cody Martin (Cole Sprouse)
 London Tipton (Brenda Song)
 Bailey Pickett (Debby Ryan)
 Marion Moseby (Phill Lewis)

Pozostali 
 Wilfred Tipton (John Michael Higgins)
 Clyde Pickett (Joe Dietl)
 Grammy Pickett (Linda Porter)
 Sierżant Pepper (Michael Ralph)
 Woody Fink (Matthew Timmons)
 Moose (Hutch Dano)
 Eunice Pickett (Ginette Rhodes)
 Pan Everhart (Mark Teich)
 on sam (Deron Williams)
 on sam (Dwight Howard)
 on sam (Kevin Love)

Polski dubbing 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Wystąpili:
 Mateusz Narloch – Zack Martin
 Wojciech Rotowski – Cody Martin
 Monika Pikuła – London Tipton
 Agnieszka Mrozińska – Bailey Pickett
 Tomasz Kozłowicz – Marion Moseby
 Adam Pluciński – Woody Fink
 Adam Krylik – Dwight Howard
 Zbigniew Konopka – Deron Williams
 Klaudiusz Kaufmann – Kevin Love
 Marek Robaczewski – Clyde Pickett
 Agnieszka Fajlhauer – Eunice Pickett
 Leszek Zduń – Moose
 Wojciech Paszkowski – pan Everhart
 Joanna Borer – głos dziennikarki
 Jakub Szydłowski – sierżant Pepper
 Artur Kaczmarski – Wilfred Tipton
 Ilona Kuśmierska – babcia Pickett
i inni

Lektorzy:
 Agnieszka Mrozińska,
 Artur Kaczmarski

Przypisy 

Odcinki seriali telewizyjnych